Strašice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Strašice (okres Rokycany)
 Strašice (okres Strakonice)